Charles Anthon (* 19. November 1797 in New York City, New York; † 29. Juli 1867) war ein US-amerikanischer Klassischer Philologe.

Leben 
George Christian Anthon war ein deutscher Arzt, der während der Amerikanischen Revolution bis zur Niederlage in Detroit von 1788 diente. Er erreichte den Rang eines Generalarztes, heiratete die Tochter eines französischen Offiziers und ließ sich in New York City nieder.

Sein Sohn Charles begann nach einem Abschluss 1815 am Columbia College ein Studium der Rechtswissenschaft und wurde 1819 als Anwalt zugelassen, praktizierte jedoch nie. 1820 wurde er an seinem alten College zum Assistant Professor für Griechisch und Lateinisch ernannt, zehn Jahre später zum ordentlichen Professor. Zur gleichen Zeit war er Headmaster der grammar school, die damals zu seinem College gehörte, der Columbia Grammar & Preparatory School, eine Stellung, die er bis 1864 innehatte.

Anthon war auch in eine Echtheitsdiskussion in Bezug auf ein Fragment von Joseph Smiths Übersetzung des Book of Mormon verwickelt, die unter dem Begriff Anthon Transcript bekannt geworden ist.

Zu seinen gesellschaftlichen Freunden zählte auch Edgar Allan Poe.

Werk 
Anthon produzierte für den Gebrauch in Schule und College eine große Zahl von kommentierten Schulausgaben lateinischer und griechischer Autoren sowie Lehr- und Nachschlagewerke, die lange in Gebrauch blieben, obwohl sie bei Schullehrern wegen ihrer zahlreichen Hilfen weniger Gefallen fanden. Ein Beispiel ist A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of Byzantine Era, ein Werk, das alle griechischen Autoren in diesem Zeitraum samt Kurzbiographie und Bibliographie verzeichnete.

Anthons Werk wurde von seinem Nachfolger Henry Drisler (1818–1897) fortgesetzt.

Schriften (Auswahl) 
Nachschlage- und Lehrwerke
 Elements of Latin Prosody and Metre. Swords, New York 1824 (online).
 Als Bearbeiter: Lemprière’s Bibliotheca Classica. A classical dictionary: containing a copious account of all the proper names mentioned in ancient authors. 5. amerikanische Auflage, 1825 (online).
 Als Bearbeiter: Richard Valpy: The Elements of Greek Grammar. 8. Auflage, 1833 (online).
 A Grammar of the Greek Language. 1838 (online)
 Überarbeitete Ausgabe durch J. R. Major und D.D. Thomas Tegg, London 1840 (online).
 A System of Greek Prosody and Metre: for the use of schools and colleges 1839 (online).
 A System of Latin Prosody and Metre, from the Best Authorities, Ancient and Modern. Harper and Brothers, 1842 (online).
 First Greek lessons: containing all the inflexions of the Greek language, together with appropriate exercises in the translating and writing of Greek, for the use of beginners.  Anthon’s Greek Lessons, Part I, 1842 (online).
 An Introduction to Greek Prose Composition.  Anthon’s Greek Lessons, Part II, 1842 (online).
 First Latin Lessons, containing the most important parts of the grammar of the Latin language, together with appropriate exercises in the translating and writing of Latin, for the use of beginners. Anthon’s Latin Grammar, Part I, 1838 (online).
 An Introduction to Latin Prose Composition.  Anthon’s Latin Grammar, Part II, 1842 (online).
 A Classical Dictionary, containing an account of the principal proper names mentioned in ancient authors. Harper and Brothers, 1842, (online).
 Als Bearbeiter: John Dymock: A new abridgement of Ainsworth’s dictionary: English and Latin, for the use of grammar schools. Neuausgabe, Butler & Williams, Philadelphia 1844 (online).
 A System of Latin Versification, in a series of progressive exercises. 1845 (online).
 Als Bearbeiter: A school dictionary of Greek and Roman antiquities, abridged from the larger dictionary by William Smith, LL.D. 1846 (online).
 A system of ancient and mediæval geography for the use of schools and colleges. 1850 (online).
 A Manual of Roman Antiquities, with numerous illustrations. 1851 (online).
 A Manual of Grecian Antiquities, with numerous illustrations. 1852 (online).
 A Manual of Greek Literature from the Earliest Authentic Periods to the Close of Byzantine Era. 1853 (online).
 A copious and critical English-Latin lexicon, founded on the German-Latin dictionary of Dr. Karl Ernst Georges by Joseph Esmond Riddle and Thomas Kerchever Arnold. Harper & Brothers, New York 1856 (online).
 A Latin-English and English-Latin dictionary for the use of schools, chiefly from the lexicons of Freund, Georges, and Kaltschmidt. 1859 (online).
 Als Bearbeiter der Übersetzung von Leonhard Schmitz: C.G. Zumpt: A School Grammar of the Latin Language. 1859 (online).
 A new classical dictionary of Greek and Roman biography, mythology and geography, partly based upon the Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology by William Smith, LL.D. 1862 (online).

Schulausgaben mit Kommentar
 C. Crispi Sallusti opera, omissis fragmentis, omnia: ad optimorum exemplarium fidem recensita, animadversionibus illustravit P. Wilson, LL.D., 4th ed. recensuit notasque suas adspersit Charles Anthon, New York: Carvill (1825). online; Charles Anthon, C. Crispi Sallustii de Catilinae conjuratione belloque Jugurthino Historiae, New York: Carvill (1829) online; 4th ed., Boston (1833) online; Sallust’s Jugurthine War and Conspiracy of Catiline, with an English Commentary, and Geographical and Historical Indexes, 6th ed., New York: Harper and Brothers (1837) online; 6th ed. (1838) online;  10th ed. (1854) online
 Caesar’s Commentaries on the Gallic War; and The First Book of the Greek Paraphrase; with English Notes, Critical and Explanatory, Plans of Battles, Sieges, Etc., and Historical, Geographical, and Archaeological Indexes, Harper and Brothers (1838). online (1862 printing)
 Q. Horatii Flacci Poëmata, New York: Carvill (1830). online; The Works of Horace, with English Notes, Critical and Explanatory, Harper and Brothers (1839); new edition (1849) online (1857 printing)
 The Greek Reader, by Frederic Jacobs, new edition, with English notes, critical and explanatory, a metrical index to Homer and Anacreon, and a copious lexicon. By Charles Anthon. (1840). online
 The Aeneid of Virgil, with English Notes, Critical and Explanatory, a Metrical Clavis, an Historical, Geographical, and Mythological Index, Harper and Brothers (1843). online
 M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae, ex recensione Jo. Aug. Ernesti., with an English commentary, London: Priestley (1837) online; new edition, London (1846) online; Select Orations of Cicero, with English Notes, Critical and Explanatory, new edition, New York: Harper and Brothers (1845). online; new edition (1849) online
 The De senectute, De amicitia, Paradoxa, and Somnium Scipionis of Cicero, and the Life of Atticus by Cornelius Nepos, with English Notes, Critical and Explanatory (1848). online
 The First Six Books of Homer’s Iliad with English Notes, Critical and Explanatory, A Metrical Index, and Homeric Glossary, Harper and Brothers (1851). online; The first three books of Homer’s Iliad, according to the ordinary text, and also with the restoration of the digamma, new edition by Benjamin Davies, London (1854) online
 The Anabasis of Xenophon, with English Notes, Critical and Explanatory, Harper and Brothers (1852). online
 Cornelius Nepos with Notes, Historical and Explanatory, Harper and Brothers (1852). online (1871 printing)
 The Germania and Agricola, and also Selections from the Annals, of Tacitus, with English Notes, Critical and Explanatory, (1847). online (1852 printing); (1853) online
 The Satires of Juvenal and Persius with English Notes Critical and Explanatory, from the Best Commentators, Harper and Brothers, (1857). online
 Hubert Ashton Holden, M.T. Ciceronis De Officiis libri tres, with marginal analysis and an English commentary, first American edition corrected and enlarged by Charles Anthon, (1859). online
 An English commentary on the Rhesus, Medea, Hippolytus, Alcestis, Heraclidae, Supplices, and Troades of Euripides (1877). online

Literatur 
 F. J. Sypher: Charles Anthon: American Classicist. (= Scholars’ facsimiles & reprints, 566). Scholars’ Facsimiles & Reprints, Ann Arbor 2015. ISBN 9780820115665.– Rez. von: Christopher Stray, in: Bryn Mawr Classical Review 2015.05.17.

Weblinks 
 

Hochschullehrer (Columbia University)
Altphilologe (19. Jahrhundert)
US-Amerikaner
Geboren 1797
Gestorben 1867
Mann